NOC est une abréviation pour :

 Nippon Oil Corporation, une compagnie pétrolière japonaise ;
 National Olympic Committee, expression anglaise pour comité national olympique ;
 Network operations center, expression anglaise pour centre d'opérations du réseau ;
 Network on Chip, expression anglaise pour réseau sur une puce ;
 Non official cover, expression anglaise pour agent de renseignements clandestin ;
 Notts County, un club de football anglais ;
 National Oil Company, expression anglaise pour compagnie pétrolière nationale ;
No Objection Certificate, expression anglaise pour un certificat douanier.

Voir aussi

Article connexe 
 Noć, un village de Pologne